

Населені пункти 
 Новобіличі — житловий масив Києва, колишнє село;
 Новобіличі — село в Білорусі, Слуцькому районі Мінської області;

Транспорт 
 Новобіличі — пасажирська зупинна залізнична платформа Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці;
 «Новобіличі» — станція Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену, що проектується;
 «Новобіличі» — електродепо Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену, що проектується.